Büttner est un patronyme porté par :
 Alexander Büttner (1989-) un footballeur néerlandais
 Christian Wilhelm Büttner (1716-1801): un naturaliste et philologue allemand
 Erich Büttner (1889-1936), un peintre expressionniste allemand
 Karin Büttner-Janz (1952-), une gymnaste est-allemande
 Sigismund Büttner (1691-1742), un prêtre augustinien, philosophe et théologien allemand
 Wolfgang Büttner (1912-1990), un acteur allemand